Радомир може да се отнася за:

 Радомир, град в Област Перник, България;
 Радомир, община в Област Перник, България;
 Радомир, връх в планината Беласица;
 Радомир, българско мъжко име;
 Радомир, днес Асвестария, село в дем Пела, Гърция;
 Радомир, град в Албания в областта Дебър;
 Радомир, син на цар Иван Владислав.
Вижте също:
 Село Колю Мариново, чието име от 1906 до 1949 е Радомир;
 Гавраил Радомир, Самуилов син и български цар.